Die Liste der Bodendenkmale in Nuthetal enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Nuthetal und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Nuthetal aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Nuthetal
Nuthetal